Better Days bezeichnet: 
 Better Days (Film), chinesischer Film aus dem Jahr 2019
 Better Days EP, Extended Play von Smith/Kotzen
 Geoff Muldaur#Paul Butterfield's Better Days, Musikalbum von Paul Butterfield aus dem Jahr 1973
 Better Days (Lied), Lied von Wier (2022)

siehe auch:
 Better Dayz